AEGON GB Pro-Series Shrewsbury 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется в зале на кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводятся в британском городе Шрусбери, входя в зальную серию турниров, завершающую сезон в Европе.

Соревнования проводились 20 — 26 сентября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Кристина Барруа (№ 79 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ева Бирнерова выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре федерации.
 Энн Кремер уступает 2й в сезоне и 6й за карьеру финал в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Виталия Дьяченко выигрывает 3й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Ирэна Павлович выигрывает 7й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Shrewsbury
 Цикл женских турниров ITF 2010
 Портал: Теннис

Великобритания
Теннис
Сентябрь 2010 года
2010